Polson – città nella contea di Lake, Montana, Stati Uniti d'America

Persone 
 John Polson – regista australiano
 Lynn Polson – ex cestista canadese
 Ralph Polson – ex cestista statunitense